Indy Racing League (IRL) ist der frühere Name

 der IndyCar Series. Die Bezeichnung Indy Racing League wurde von 1996 bis 2002 verwendet.
 des Veranstalters IndyCar, der unter anderem die IndyCar Series ausrichtet. Der Veranstalter hieß von 1996 bis 2010 Indy Racing League.